Редкодуб — хутор в Касторенском районе Курской области России. Входит в состав Ореховского сельсовета.

География 
Хутор находится в восточной части Курской области, в лесостепной зоне, в пределах юго-западной части Среднерусской возвышенности, к югу от реки Касторы (приток Олыма), на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к юго-востоку от посёлка городского типа Касторное, административного центра района. Абсолютная высота — 244 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренный, со среднегодовой температурой воздуха +5,1 °C и среднегодовым количеством осадков 547 мм.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Касторенского района